Villa Skoga finns på flera platser i Sverige:

 Villa Skoga, Storängen – Nacka kommun
 Villa Skoga, Stocksund – Danderyds kommun
 Villa Skoga, Norrköping – Norrköpings kommun